Golda, Golde :
 Olga (Golda) Bancic (1912, Chișinău1944, Stuttgart)
 Rachel Yannayit Ben-Zvi, née: Golda Rokhel Lishanski (; 18861979)
 Golda Madden (1886, Red Cloud  1960, Los Angeles), une actrice américaine
 Golda Meir, née Mabovitch (1898  1978, Jérusalem)
 Une femme nommée Golda (), un téléfilm américain réalisé par Alan Gibson, sorti en 1982
 Golda, un film britannique réalisé par Guy Nattiv, prévu pour 2022

Patronyme germanique